Hettema ist der Familienname folgender Personen:

 Foeke Buitenrust Hettema (1862–1922), westfriesischer Gymnasiallehrer und Philologe
 Jan Hettema (1933–2016), südafrikanischer Radrennfahrer
 Phil Hettema (* 1955), US-amerikanischer Unternehmer